Mount Zion – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
Mount Zion – comune degli Stati Uniti d'America in Illinois